Stura di Demonte, riu del nord-oest d'Itàlia afluent del Tanaro que és afluent del Po 
 Departament del Stura, departament del Regne de Sardenya-Piemont existent entre 1802 i 1814.
 Val d'Estura en italià Valle Stura di Demonte és una de les valls occitana situada a la província de Cuneo (Piemont).